Христо Тотев може да се отнася за:
 Христо Тотев (р. 1939) – български кинооператор и кинодеец
 Христо Тотев – български политик, министър (1992 – 1994)
 Христо Тотев - Тото – български художник